Balkan (schiereiland), een schiereiland in Zuidoost-Europa
 Balkangebergte, een gebergte in Bulgarije
 Balkan (motorfiets), een historisch, Bulgaars motorfietsmerk
 Balkan (provincie), een provincie van Turkmenistan
 Balkan Beats, een bepaalde muziekstroming
 Balkan FT, een Turkmeense voetbalclub
 Balkan (dorp)